Angiosperm Phylogeny Group
Algemene Pensioen Groep NV (APG Groep NV)